Cireșu, comune del distretto di Brăila
 Cireșu, comune del distretto di Mehedinți